La 15 km individuale femminile dei Campionati mondiali di biathlon 2013 si è svolta il 13 febbraio 2013 alle 17:15 (UTC+1). Hanno partecipato 118 atlete di 38 nazioni.

Risultati 

Individuale femminile